Wohlmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Wohlmacher (* 1957), deutscher Cellist
 Uwe Wohlmacher (* 1951), deutscher Radiomoderator